Morinigo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Moriñigo, ort, Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Moríñigo, kommun, Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar